Die Badminton-Europameisterschaft 2018 fand vom 24. April bis zum 29. April 2018 in Huelva in Spanien statt.

Turnierablauf 
Die Badminton-Europameisterschaft in Huelva war die 27. Austragung des Turniers.
Huelva bekam den Zuschlag für die Europameisterschaft, bei der Generalversammlung  Badminton Europe in Prag, Tschechien. Die Bewerbung wurde von der Federación Española de Bádminton,  der Stadt Huelva und der Regionalregierung Andalusiens unterstützt.

Das Turnier besteht aus Männer (Einzel und Doppel), Frauen (Einzel und Doppel) und auch aus Mixed Doppel. 300 Athleten aus 25 Ländern nahmen am Turnier teil.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
  Viktor Axelsen (Champion)
  Anders Antonsen (Viertelfinale)
  Rajiv Ouseph (Finale)
  Brice Leverdez (Halbfinale)
  Rasmus Gemke (Viertelfinale)
  Mark Caljouw (3. Runde)
  Pablo Abián (2. Runde)
  Lucas Corvée (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
  Carolina Marín (Champion)
  Kirsty Gilmour (Viertelfinale)
  Mia Blichfeldt (Halbfinale)
  Evgeniya Kosetskaya (Finale)
  Beatriz Corrales (2. Runde)
  Line Kjærsfeldt (Halbfinale)
  Natalia Koch Rohde (Viertelfinale)
  Neslihan Yiğit (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen (zurückgezogen)
  Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (Finale)
  Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (Champions)
 Vladimir Ivanov/ Ivan Sozonov (Halbfinale)
  Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)
  David Daugaard / Mathias Christiansen (Viertelfinale)
  Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (Viertelfinale)
  Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
  Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (zurückgezogen)
  Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champions)
  Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Halbfinale)
  Lauren Smith / Sarah Walker (Viertelfinale)
  Selena Piek / Cheryl Seinen (Halbfinale)
  Émilie Lefel / Anne Tran (Finale)
  Isabel Herttrich / Carla Nelte (1. Runde)
  Chloe Birch / Jessica Pugh (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
  Chris Adcock / Gabrielle Adcock (Champions)
  Mathias Christiansen / Christinna Pedersen (Finale)
  Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
  Jacco Arends / Selena Piek (Viertelfinale)
  Mark Lamsfuß / Isabel Herttrich (Halbfinale)
  Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
  Marvin Seidel / Linda Efler (Viertelfinale)
  Ronan Labar / Audrey Fontaine (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks 
Offizielle Webseite

2018
Europameisterschaft 2018
Europameisterschaft 2018